kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy, 
 mleczan etylu,